Феодосий Боровик (; ум. 1652) — униатский монах; русско-польский  и  XVII века.

В 1620 году под одним документом он подписался как «иеромонах закону светого Василия, настоятель монастыра Виленского Светое Живоночальное Троицы».

В 1623 году Феодосий Боровик принимал участие в Рутской базилианской конгрегации.

В 1648 году в одном документе упоминается как проповедник Вознесенского и Святодуховского монастырей в Минске.

В 1652 году он был супериором Жировицкого монастыря.

Написал (не позже июня 1621 года) на русском языке «Гисторию, або повесть людей разных, о образе чудовном Пренасветейшое Девы Марии Жировицком в повете Слонимском» (см. Жировицкая икона Божией Матери) и польский ее перевод. Перевод был издан дважды в Вильне, в 1622 и 1828 гг. Русский текст напечатан впервые профессором П. Н. Жуковичем в «Известиях отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук» за 1912 год.

Примечания

Литература 
 
 Жукович П. Н. «Неизданное русское сказание о Жировицкой иконе Божией Матери» («Издание отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук», том XVII, книга 2.
 Bp. Edward Ozorowski. Borowik Teodozy // Słownik polskich teologów katolickich, pod. red. ks. Hieronima Eug. Wyczawskiego OFM. — Tom 1. — , 1981. — S. 198—199.

Христианские монахи
Проповедники
Русские писатели по алфавиту
Польские писатели
Религиозные деятели Белоруссии